Архиповка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Архиповка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Архиповка — название села Кайнарлы Курчумского района Восточно-Казахстанской области, до 08.09.1992

Россия 
 Архиповка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Архиповка — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Архиповка — посёлок в Савинском районе Ивановской области.
 Архиповка — деревня в Прилузском районе Коми.
 Архиповка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Архиповка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Архиповка — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Архиповка — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Архиповка — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Архиповка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Архиповка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Архиповка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Архиповка — село в Семёновском районе Черниговской области.